— посёлок в Японии, находящийся в уезде Аккеси округа Кусиро губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. Он лежит на плоскогорье между одноимёнными озером и бухтой. С ним граничат посёлки Кусиро, Сибетя, Хаманака, Бецукай. Через посёлок проходит железнодорожная линия Немуро.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Prunus sargentii, цветком — ирис щетинистый, птицей — Larus schistisagus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо